De Super G voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 11 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Tsjechische Ester Ledecká. Zij werd ditmaal vijfde.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen superg